Toto je seznam měst ve Středoafrické republice.

Zdaleka největší aglomerací ve Středoafrické republice je Bangui, kde 1. ledna 2005 žilo 726 310 obyvatel, což představuje asi 20% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 4 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 8. prosince 1975 a 8. prosince 1988, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (prefektury a ekonomické prefektury), do nichž města náleží. Bangui představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné prefektury. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Division des Statistiques
 World Gazetteer - počty obyvatel středoafrických měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel středoafrických měst v historii

 
Středoafrická republika
města
simple:Central African Republic#Cities